Pointe du Midi peut désigner :
 la pointe du Midi, un sommet de France situé en Haute-Savoie, dans la chaîne du Bargy ;
 la pointe du Midi, un sommet de France et de Suisse situé en Haute-Savoie et dans le Valais, dans le massif du Chablais
 la pointe du Midi, un sommet de Suisse situé dans le Valais, dans le massif du Mont-Blanc.

Voir aussi 
 Aiguille du Midi
 Aiguilles du Midi ou aiguille du Midi des Grands
 
 

Midi